19-й розыгрыш Кубка России по волейболу среди женских команд проходил с 20 сентября по 30 декабря 2011 года с участием 26 команд (12 представителей суперлиги, 12 — высшей лиги «А» и 2 — высшей лиги «Б»). Обладателем Кубка во второй раз в своей истории стало московское «Динамо».

Предварительный этап 
Матчи проводились в пяти группах, сформированных по территориальному принципу. В группах команды играли в один круг.

Согласно регламенту турнира, участниками полуфинального этапа автоматически становились команды «Динамо-Казань», «Динамо» (Москва) и «Динамо» (Краснодар), делегировавшие в сборную России на период проведения предварительного этапа трёх и более игроков каждая.

Ниже в таблицах в колонках В (выигрыши) указано число побед со счётом 3:2, в колонках П (поражения) — поражений 2:3.

Группа 1 (Обнинск) 

 20 сентября: Динамо — Обнинск 3:0 (25:17, 25:14, 25:9); Заречье-Одинцово — Надежда 3:1 (23:25, 27:25, 25:15, 25:11).
 21 сентября: Заречье-Одинцово — Динамо 3:0 (25:18, 25:19, 25:23); Ленинградка — Надежда 3:0 (25:11, 26:24, 25:18).
 22 сентября: Динамо — Ленинградка 3:0 (25:14, 25:22, 25:17); Заречье-Одинцово — Обнинск 3:0 (25:20, 25:21, 25:17).
 23 сентября: Заречье-Одинцово — Ленинградка 3:1 (25:20, 13:25, 37:35, 25:15); Надежда — Обнинск 3:0 (25:17, 25:18, 25:18).
 24 сентября: Динамо — Надежда 3:0 (26:24, 25:19, 25:12); Ленинградка — Обнинск 3:0 (25:23, 25:17, 25:23).

Группа 2 (Череповец) 

 20 сентября: Университет-Визит — Динамо-Казань 3:2 (23:25, 16:25, 25:22, 25:17, 15:8); Факел — Спарта 3:0 (25:18, 25:17, 25:23).
 21 сентября: Северсталь — Университет-Визит 3:1 (25:11, 25:19, 20:25, 25:17); Факел — Динамо-Казань 3:2 (25:19, 25:16, 22:25, 23:25, 15:6).
 22 сентября: Университет-Визит — Спарта 3:1 (25:18, 25:19, 22:25, 26:24); Северсталь — Динамо-Казань 3:0 (25:21, 25:15, 25:20).
 23 сентября: Спарта — Динамо-Казань 3:1 (25:22, 25:15, 22:25, 25:16); Северсталь — Факел 3:1 (17:25, 25:16, 26:24, 25:20).
 24 сентября: Факел — Университет-Визит 3:1 (23:25, 25:20, 25:18, 25:20); Северсталь — Спарта 3:0 (25:19, 25:15, 25:15).

Группа 3 (Саратов) 

 20 сентября: Протон — Импульс-Спорт 3:0 (25:17, 25:21, 25:23); Динамо — Волжаночка 3:0 (25:19, 25:18, 25:21); Индезит — Воронеж 3:2 (23:25, 25:9, 29:27, 19:25, 15:7).
 21 сентября: Динамо — Протон 3:1 (15:25, 25:23, 26:24, 26:24); Импульс-Спорт — Индезит 3:0 (25:22, 25:20, 25:17); Воронеж — Волжаночка 3:0 (25:13, 25:12, 25:10).
 22 сентября: Воронеж — Импульс-Спорт 3:0 (25:18, 25:13, 25:21); Динамо — Индезит 3:0 (25:13, 26:24, 25:23); Протон — Волжаночка 3:0 (25:11, 25:22, 25:16).
 23 сентября: Динамо — Воронеж 3:1 (25:13, 25:15, 21:25, 25:21); Импульс-Спорт — Волжаночка 3:1 (29:27, 18:25, 25:15, 25:22); Протон — Индезит 3:0 (25:22, 25:13, 25:17).
 24 сентября: Динамо — Импульс-Спорт 3:0 (25:12, 25:10, 25:19); Индезит — Волжаночка 3:0 (25:14, 25:16, 25:11); Протон — Воронеж 3:0 (25:14, 25:23, 25:20).

Группа 4 (Екатеринбург) 

 20 сентября: Уралочка-НТМК — Юрмаш 3:2 (25:15, 23:25, 25:18, 18:25, 15:9);Тюмень-ТюмГУ — Автодор-Метар 3:0 (25:19, 25:20, 25:12); Омичка — Уфимочка-УГНТУ 3:0 (25:15, 27:25, 25:19).
 21 сентября: Омичка — Уралочка-НТМК 3:1 (25:9, 25:23, 19:25, 25:22); Тюмень-ТюмГУ — Юрмаш 3:1 (18:25, 25:19, 25:18, 25:23); Уфимочка-УГНТУ — Автодор-Метар 3:0 (25:16, 25:22, 25:22).
 22 сентября: Тюмень-ТюмГУ — Уфимочка-УГНТУ 3:1 (26:24, 26:28, 29:27, 25:22); Омичка — Юрмаш 3:0 (26:24, 25:13, 25:11); Уралочка-НТМК — Автодор-Метар 3:0 (25:21, 25:21, 25:18).
 23 сентября: Юрмаш — Уфимочка-УГНТУ 3:0 (27:25, 25:18, 25:16); Автодор-Метар — Омичка 3:1 (25:22, 25:21, 21:25, 25:21); Уралочка-НТМК — Тюмень-ТюмГУ 3:2 (25:20, 25:23, 21:25, 13:25, 15:13).
 24 сентября: Автодор-Метар — Юрмаш 3:0 (25:17, 25:21, 25:20); Тюмень-ТюмГУ — Омичка 3:1 (25:21, 17:25, 25:21, 25:18); Уфимочка-УГНТУ — Уралочка-НТМК 3:1 (26:24, 25:19, 23:25, 25:22).

Группа 5 (Иркутск) 

 22 сентября: Самородок — Забайкалка 3:0 (25:11, 25:16, 25:19); Юность — Локо-Ангара 3:1 (25:16, 31:29, 25:27, 25:16).
 23 сентября: Юность — Самородок 3:0 (27:25, 25:18, 25:16); Локо-Ангара — Забайкалка 3:0 (25:16, 25:18, 25:8).
 24 сентября: Юность — Забайкалка 3:0 (26:24, 25:18, 25:15); Самородок — Локо-Ангара 3:2 (17:25, 24:26, 25:22, 25:18, 15:11).

В полуфинальный этап вышли по две команды из 3-й и 5-й групп, пять команд из 4-й группы, четыре команды из 1-й группы и три из 2-й.

Полуфинальный этап 
Матчи проходили с 16 по 19 октября 2011 в четырёх группах. В финальный этап розыгрыша вышли команды, занявшие в группах первые места

Группа А (Казань) 

 16 октября: Динамо-Казань — Юность 3:0 (25:14, 25:23, 25:11); Протон — Факел 3:2 (17:25, 25:18, 25:16, 22:25, 15:9).
 17 октября: Динамо-Казань — Протон 3:1 (25:20, 14:25, 25:14, 25:17); Факел — Юность 3:0 (25:17, 25:13, 25:23).
 18 октября: Динамо-Казань — Факел 3:1 (21:25, 25:15, 25:13, 25:15); Протон — Юность 3:0 (25:15, 25:16, 28:26).

Группа Б (Серпухов) 

 17 октября: Динамо — Надежда 3:0 (25:10, 25:17, 25:16); Самородок — Автодор-Метар 3:1 (25:22, 25:21, 23:25, 25:16).
 18 октября: Автодор-Метар — Надежда 3:0 (25:12, 25:19, 32:30); Динамо — Самородок 3:2 (25:19, 27:29, 21:25, 25:22, 15:10).
 19 октября: Надежда — Самородок 3:2 (25:22, 25:18, 19:25, 17:25, 15:13); Динамо — Автодор- Метар 3:0 (25:14, 25:13, 25:22).

Группа В (Краснодар) 

 17 октября: Динамо — Уфимочка-УГНТУ 3:0 (25:15, 25:14, 25:21); Омичка — Ленинградка 3:0 (25:8, 25:13, 25:16).
 18 октября: Динамо — Ленинградка 3:0 (25:5, 25:16, 25:11); Омичка — Уфимочка-УГНТУ 3:0 (25:16, 25:16, 25:19).
 19 октября: Динамо — Омичка 3:2 (18:25, 25:21, 25:19, 21:25, 15:12); Уфимочка-УГНТУ — Ленинградка 3:0 (25:19, 25:19, 25:10).

Группа Г (Тюмень) 

 17 октября: Тюмень-ТюмГУ — Уралочка-НТМК 3:2 (19:25, 16:25, 25:21, 25:20, 15:11); Заречье-Одинцово — Северсталь 3:0 (25:21, 25:20, 25:22).
 18 октября: Тюмень-ТюмГУ — Северсталь 3:1 (25:14, 25:23, 20:25, 25:19); Уралочка-НТМК — Заречье-Одинцово 3:2 (25:23, 25:21, 21:25, 23:25, 16:14).
 19 октября: Заречье-Одинцово — Тюмень-ТюмГУ 3:0 (25:22, 26:24, 25:20); Уралочка-НТМК — Северсталь 3:0 (25:20, 25:12, 25:12).

Финальный этап 
29—30 декабря 2011. Москва

Участники: «Динамо-Казань» (Казань), «Динамо» (Москва), «Динамо» (Краснодар), «Заречье-Одинцово» (Московская область).

Полуфинал 
29 декабря
 Динамо (М) — Заречье-Одинцово 3:0 (25:17, 25:16, 25:21)
 Динамо-Казань — Динамо (Кр) 3:1 (25:15, 25:17, 21:25, 25:21)

Матч за 3-е место 
30 декабря
 Динамо (Кр) — Заречье-Одинцово 3:0 (25:20, 25:21, 25:20)

Финал

Призёры 
 «Динамо» Москва: Юлия Морозова, Мария Перепёлкина, Анна Макарова, Ева Янева, Светлана Крючкова, Наталья Гончарова, Вера Улякина, Анна Матиенко, Дарья Чикризова, Екатерина Кривец, Евгения Кожухова, Юлия Меркулова, Ангелина Грюн. Главный тренер — Борис Колчин.

 «Динамо-Казань»: Мария Борисенко, Ирина Кузнецова, Леся Махно, Ольга Хржановская, Елена Пономарёва, Мария Белобородова, Джордан Ларсон, Екатерина Гамова, Марина Бабешина, Елена Ежова, Екатерина Уланова (Кабешова), Мэгуми Курихара, Регина Мороз. Главный тренер — Ришат Гилязутдинов.

 «Динамо» (Краснодар): Анна-Мириам Гансонре, Екатерина Осичкина, Елена Константинова, Ольга Букреева, Светлана Сурцева, Ольга Фатеева, Дарья Талышева, Дарья Векшина, Татьяна Кошелева, Фолуке Акинрадево, Елена Бабкина, Дарья Зинченко. Главный тренер — Сергей Овчинников.

Индивидуальные призы 
 MVP — Ангелина Грюн («Динамо» М)
 Лучшая нападающая — Екатерина Гамова («Динамо-Казань»)
 Лучшая блокирующая — Мария Борисенко («Динамо-Казань»)
 Лучшая на подаче — Марина Бабешина («Динамо-Казань»)
 Лучшая на приёме — Екатерина Уланова («Динамо-Казань»)
 Лучшая связующая — Вера Улякина («Динамо» М)
 Лучшая либеро — Светлана Крючкова («Динамо» М)

Ссылки 
 Всероссийская федерация волейбола

2011 год в волейболе